Stroux ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Stroux (* 1931), deutscher Musikwissenschaftler
 Johannes Stroux (1886–1954), deutscher klassischer Philologe und Altertumswissenschaftler
 Karl-Heinz Stroux (1908–1985), deutscher Schauspieler, Regisseur und Theaterleiter
 Louisa Stroux (* 1976), österreichische Schauspielerin
 Stephan Stroux (* 1945), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Steffi Stroux (* 1934), österreichische Filmschauspielerin
 Thomas Stroux (* 1943), deutscher Theaterschauspieler und Regisseur